Bársony György (1626–1678) püspök
 Bársony György (?) szobrász